Дневник слабака. Последняя капля —

Примечания 

« дневник слабака 5: неприглядная правда» ( англ. Diary of wimpy kid)
Фильм, комедия про Грега Хеффли, мальчик который ходит в 5 класс